Rukometni turnir za muškarce na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti održao se od 24. srpnja do 4. kolovoza 1996. Olimpijski prvak postala je Hrvatska, koja je u finalu pobijedila Švedsku, dok je Španjolska izborila broncu pobjedom na Francuskom.

Faza po skupinama

Skupina A

Skupina B

Druga faza

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Statistike

Izvori
Handball & Olympic Games 1936-2000 , IHF, str. 35–37
Atlanta 1996: Handball  na marcolympics.org

Rukomet na Olimpijskim igrama
Športovi na OI 1996.